Kup UEFA 2008/09. je bilo 38. i posljednje izdanje nogometnog natjecanja Kupa UEFA. Finale je odigrano dana 20. svibnja 2009. u turskom Istanbulu, na stadionu Şükrü Saracoğlu, domaćem stadionu Fenerbahçea. Pobijedio je Šahtar Donjeck, rezultatom 2:1 nakon produžetaka; drugoplasirani je Werder Bremen.

Kvalifikacije 
Ukupno se 119 se natjecalo u sezoni 2008/09. Kupa UEFA, iz 53 saveza koji se natječu pod otkriljem UEFA-e-. Uz to dodatnih tri momčadi se kvalificiralo iz UEFA Fair Play lige. Još se 35 momčadi natjecalo u kvalifikacijama Intertoto kupa i UEFA Lige prvaka. Svaki savez ima određeni broj momčadi koji se mogu natjecati u Kupu UEFA, zasnovani na ligaškim koeficijentima. U ovo natjecanje može se preko domaćih kupova, u kojem klub sudjeluje. Ovo je shema kvalifikacija za Kup UEFA:   

Savezi 1-6 svaki imaju 3 momčadi za kvalifikacije
Savezi 7-8 svaki imaju 4 momčadi za kvalifikacije
Savezi 9-15 svaki imaju 2 momčadi za kvalifikacije
Savezi 16-21 svaki imaju 3 momčadi za kvalifikacije
Savezi 22-53 svaki imaju 2 momčadi za kvalifikacije - osim Lihtenštajna (38), Andorre (51) i San Marina (52) koji imaju 1 momčad
plus''
3 UEFA Fair Play 
11 pobjednika Intertoto kup 2008. 
16 gubitnika iz UEFA Liga prvaka treće pretkolo
8 trećeplasiranih momčadi natjecanja po skupinama Lige prvaka 

1. pretkolo:  (74 momčadi)
33 pobjednika kupova po savezima 21-53 
32 drugoplasiranih momčadi po savezima 19-37, 39-50 and 53
6 trećeplasiranih momčadi po savezima 16-21
3 momčadi iz UEFA Fair Play-a

2. pretkolo:  (64 momčadi)
37 pobjednika 1. prekola 
6 pobjednika kupova po savezima 15-20
7 trećeplasiranih momčadi po savezima 9-15
3 finalist kupa iz svakog saveza 16-18
11 momčadi iz Intertoto Kupa

1. kolo:  (80 momčadi)
32 pobjednika 2. prekola
14 pobjednika kupova po savezima 1-14
2 trećeplasiranih momčadi po savezima 7-8
5 četveroplasiranih momčadi po savezima 4-8
7 petoplasiranih momčadi po savezima 1-3, 5-8
2 šestoplasiranih momčadi po savezima 1-2
2 pobjednici ligaških kupova po savezima 3-4
16 momčadi iz trećeg pretkola Lige prvaka 

Natjecanje po skupinama:  (40 momčadi)
40 pobjednika 1. kola

Natjecanje:  (32 momčadi)
24 najboljih tri momčadi iz natjecanja po skupinama
8 momčadi iz natjecanja po skupinama Lige prvaka

1. pretkolo 

|}

2.pretkolo 

|}

Prvo kolo 

!colspan="5"|Skupina 1
|-

 

|-
!colspan="5"|Skupina 2
|-

|-
!colspan="5"|Skupina 3
|-

|-
!colspan="5"|Skupina 4
|-

|-
!colspan="5"|Skupina 5
|-

|-
!colspan="5"|Skupina 6
|-

|-
!colspan="5"|Skupina 7
|-

|-
!colspan="5"|Skupina 8
|-

|}

Natjecanje po skupinama

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Skupina E

Skupina F

Skupina G

Skupina H

Drugi dio natjecanja

Šesnaestina finala
Prve utakmice šesnaestina finala su odigrane 18. i 19. veljače, a uzvrati 26. veljače 2009.

|}

Zanimljivosti: 
 Manchester City je jedina momčad koja je u osminu finala došla iz prvog pretkola kvalifikacija.
 Braga je jedina momčad koja je u osminu finala došla iz Intertoto kupa. (jedan od pobjednika Intertoto kupa 2008.).
 Metalist Kharkiv i Saint-Étienne su jedine momčadi koje su prošle u osminu finala, a bile su u petoj jakosnoj skupini ždrijeba za skupine.
 Fiorentina i Bordeaux su jedine momčadi koje su u šesnaestinu finala prošli kao trećeplasirani u skupinama UEFA Lige prvaka, a bili su jedni od 16 poraženih.
 Braga i Paris Saint-Germain su jedine trećeplasirane momčadi iz skupina koje su pobijedile one prvoplasirane; bilo je osam takvih dvoboja u šesnaestini finala.

Osmina finala
Prve utakmice osmine finala su odigrane 12. ožujka, a uzvrati 18. i 19. ožujka 2009.

|}

Četvrtfinale
Prve utakmice četvrtfinala su odigrane 9. travnja, a uzvrati 16. travnja.

|}

Polufinale
Prve utakmice polufinala igrane su 30. travnja, a uzvrati 7. svibnja.

|}

Finale
Finale Kupa UEFA 2008./09. odigrano je 20. svibnja 2009. na Şükrü Saracoğlu Stadionu u Istanbulu, Turska. Pobijedio je ukrajinski Šahtar iz Donjecka (2:1, nakon produžetaka); poražen je njemački Werder iz Bremena. To je bilo prvo finale Kupa UEFA održano u Turskoj, 4 godine nakon finala UEFA Lige prvaka 2005., koje se igralo na Istanbulskom Atatürku. Ovo je ujedno bilo i posljednje finale Kupa UEFA, od 2010. se igra UEFA Europska liga.

Strijelci

Podebljani igrači su oni koji još nisu ispali iz natjecanja.

Izvori: Strijelci - četvrtak, 9. travnja 2009. (nakon utakmica)

Vidi još 

UEFA Liga prvaka 2008./09.
Intertoto kup 2008.

Vanjske poveznice 

Službena stranica

Kup UEFA 2008./09.